Okręty US Navy o nazwie USS  "Chemung":
 Pierwszy  był holownikiem oceanicznym. Zbudowany i zwodowany w 1917 jako USS "Pocahontas". 
 Drugi  był jednostką pomocniczą. Wszedł do służby w 1941.

Chemung